Carlo Agostoni – schermidore italiano (1909)
 Ugo Agostoni – ciclista italiano (1893-1941)
 Coppa Agostoni – competizione ciclistica che prende nome da Ugo